Chemistry est un mot anglais, qui signifie « chimie ».

Sciences et techniques

Chimie

Événements et organisations 
 L' est un groupe de lobbying industriel et politique nord-américain qui représente l'industrie chimique et notamment celle des matières plastiques.
 L' est un prix décerné chaque année par l' pour récompenser les travaux de recherche fondamentale en chimie menés sur le continent nord-américain par des chercheurs de moins de 35 ans.
 Le  est un prix remis par l' pour reconnaître une contribution exceptionnelle à la chimie des hydrocarbures.
 La  est une liste de diffusion scientifique à destination des chercheurs et enseignants en chimie computationnelle.
 L' est une association à visée scientifique relevant de l'Union géodésique et géophysique internationale, spécialiste de la volcanologie.
 L' est une organisation non gouvernementale ayant son siège à Zurich (Suisse), créée en 1919 pour assister les progrès en chimie, chimie physique, biochimie
 Le  est un prix remis par la Northeastern Section of the American Chemical Society pour récompenser les contributions exceptionnelles dans le domaine de la chimie organique physique.
 La  est une société savante située au Royaume-Uni, dont le but est l'avancement des sciences chimiques.

Ouvrages 
 Le  est un vade-mecum qui contient de nombreuses informations et tables de données dans les domaines de la chimie, de la physique et des mathématiques.
  est un recueil de recommandations sur la nomenclature des composés inorganiques, publié irrégulièrement par l'Union internationale de chimie pure et appliquée.
  est un recueil de recommandations sur la nomenclature des composés organiques, publié irrégulièrement par l'Union internationale de chimie pure et appliquée.
  est un livre publié par l'Union internationale de chimie pure et appliquée, et qui recense la plupart des constantes fondamentales, données et nomenclature de la chimie et de la physique.
 L' est un ouvrage de référence majeur, avec des articles en chimie appliquée, chimie industrielle et génie chimique.

Revues scientifiques 
Les titres ci-dessous sont ceux de revues scientifiques à comité de lecture.

Informatique 
 Le  est une bibliothèque open source développée en Java pour la chémoinformatique et la bio-informatique.

Culture et société

Cinéma 
  (Blonde sur ordonnance) est une comédie dramatique américaine écrite et réalisée par Geoff Moore et David Posamentier, sortie en 2014.

Musique 
 Chemistry est un duo masculin japonais de J-pop et de RnB.
 Chemistry est un album collaboratif de Buckshot et 9th Wonder, sorti en .
 All About Chemistry est un album studio du groupe de rock alternatif Semisonic, sorti en 2001.
 Better Living Through Chemistry est un album de Fatboy Slim, paru en 1996.
 Heathen Chemistry est un album du groupe rock Oasis, paru en 2002.